Troilos (griechisch Τρωίλος) ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Troilos (Sohn des Priamos), Person des Trojanischen Krieges
 Troilos (Sophist), griechischer Sophist und Rhetor

Siehe auch:
 Troilus